Saint-Savin est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant, nommés d'après saint Savin
 Saint-Savin (Charente-Maritime), ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Taillebourg
 Saint-Savin (Gironde), commune française de la Gironde
 Saint-Savin (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées
 Saint-Savin (Isère), commune française de l'Isère
 Saint-Savin (Vienne), commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France